Karol X Gustaw (1622-1660) – król Szwecji 1654-1660
 Karol X (1757-1836) – król Francji 1824-1830